Хаб, також габ (від  — «маточина», у переносному сенсі «центр діяльності») — в загальному значенні, вузол будь-якої мережі.

 Хаб — на транспорті, в авіації — пересадковий, перевантажувальний транспортний вузол.
 Хаб — на автомобілях підвищеної прохідності (позашляховиках) — муфта підключення вільного ходу переднього моста. Бувають ручні і автоматичні.
 Хаб — у комп'ютерній техніці — мережевий концентратор.
 Хаб — у файлообмінній мережі Direct Connect сервер мережі.
 Хаб — у Фідонет — магістральний вузол (), через який проводиться передача пошти.

Прізвисько Hubs має професійний хокейний клуб «Монреаль Канадієнс».

Див. також 
 Концентратор

Транспортна термінологія
Термінологія телекомунікацій
Термінологія Інтернету